Адлумия, или Адлюмия (), — род травянистых растений семейства .

Род назван в честь американского садовода и виноградаря .

Ботаническое описание 
Двулетние (редко однолетние) лазящие травы. Корни стержневые. Стебли вьющиеся.

Лепестки сросшиеся, губчатые, розово-фиолетовые. Плод — коробочка. Семена чёрные, блестящие.

Виды и распространение 
Род включает 2 вида:
  — от юга Дальнего Востока России до севера Кореи
  — на востоке Северной Америки

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Дымянковые
Таксоны растений, названные в честь людей